

Étymologie 
Fabre est un nom de famille originaire du Massif central, du Languedoc méridional et de la Provence et qui représente le nom de métier du forgeron en occitan. Il est issu du latin faber. Il a la même racine et la même signification que les formes ouest occitane  et d'oïl  (variantes , , , etc.).

Nom de famille 

 Albert Fabre (19?-), poète français ;
  ;
 Alexia Fabre (1967-), conservatrice française ;
 Alfred Fabre-Luce (1899-1983), journaliste et écrivain français ;
  ;
 Antoine Fabre d'Olivet (1767-1825), écrivain français de langue d'oc ;
  ;
 Auguste Fabre (1820-1878), homme politique français ;
  ;
 Bernard-Raymond Fabré-Palaprat (1773-1838), médecin français ;
 Catherine Fabre, (1978-), femme politique française, députée de la Gironde ;
 Cédric Fabre, (1968), journaliste et auteur français ;
 Charlotte Fabre (née en 1981), nageuse synchronisée française ;
 Cindy Fabre (1985-), Miss France 2005 ;
 Claude Fabre (1951-), physicien français, professeur à l'université Pierre-et-Marie-Curie ;
 Claude Dominique Côme Fabre dit « Fabre de l'Hérault » (1762-1793), révolutionnaire français ;
 Cyprien Fabre (1838-1896), armateur ;
 Daniel Fabre (1947-), anthropologue français ;
 Denise Fabre (1942-), présentatrice de télévision française ;
 Dominique Fabre (1929-), écrivain suisse et scénariste, auteur de roman policier ;
 Dominique Fabre (1960-), écrivain français ;
 Édouard Fabre (1885-1939), marathonien québécois ;
 Édouard-Charles Fabre (1827-1896), archevêque québécois ;
 Édouard-Raymond Fabre (1799-1854), homme politique canadien ;
 Émile Fabre (1869-1955), auteur dramatique administrateur général de la Comédie-Française ;
 Étienne Fabre (1996-2016), cycliste français ;
 Philippe-François-Nazaire Fabre dit « Fabre d’Églantine » (1750-1794), poète et homme politique français ;
 Ferdinand Fabre (1827-1898), écrivain français ;
 Fernand Fabre (1899-1987), acteur français ;
  ;
 François-Xavier Fabre (1766-1837), peintre français ;
 Gabriel Fabre (1774-1858), général du Premier Empire puis député français ;
 Georges Fabre (1844-1911), ingénieur forestier français ;
 Gérald Fabre (1974), joueur de rugby à XV français ;
 Gilles Fabre (1933-2007), peintre français ;
 Guilhem Fabre (1951-), sinologue français ;
 Hector Fabre (1834-1910), journaliste, écrivain, homme politique et diplomate canadien ;
  ;
 Jan Fabre (1958-), artiste belge ;
  ;
 Jean-Baptiste Fabre (1727-1783), ecclésiastique français et écrivain de langue d'oc ;
 Jean-Baptiste Antoine Fabre (1875-1961), général de brigade français ;
 Jean-Claude Fabre dit Fabre de l'Aude (1755-1832), révolutionnaire français ;
 Jean-Claude Fabre de l'Oratoire (1668-1753), historien oratorien ;
 Jean-Henri Fabre (1823-1915), entomologiste, écrivain et poète français ;
 Jean-Marc Fabre (1964-), chef opérateur français ;
 Jean-Pierre Fabre (1952-), homme politique togolais ;
 Jean-Pierre Fabre de l'Aude (1755-1832), révolutionnaire français ;
 Joseph Antoine Fabre (1844-1923), évêque de Marseille ;
 Joseph-Marie Fabre (1745-ap. 1816), magistrat, député français ;
 Julie Fabre (née en 1976), nageuse synchronisée française ;
 Julie Fabre (1749-1777), religieuse française ;
  ;
 Léonce-Eugène Fabre des Essarts (1848-1917), occultiste français ;
 Léopold Guillaume Marie Fabre (1871-1944), homme politique français ;
 Louis-Marie-Hyacinthe Fabre (1807-1875), traducteur et grammairien de la langue basque ; 
 Lucien Fabre (1889-1952), ingénieur et homme de lettres français ;
 Marcel Fabre (1887-1927), pseudonyme de Marcel Pérez, acteur, réalisateur et scénariste espagnol ;
 Margaux Fabre (1992-), nageuse française ;
 Marie-Hélène Fabre (1951-), femme politique française ;
  ;
 Mathilde Bisson-Fabre (1985-), actrice française ;
 Maurice Fabre (1861-1939), collectionneur, critique d'art et vigneron languedocien ;
 Michaël Fabre (1984-), footballeur franco-algérien ;
  ;
 Muriel Fabre-Magnan (1964-), avocate et enseignante française ; 
 Nicole Fabre (1925-2023), psychanalyste française ;
 Pascal Fabre (1960-), pilote de Formule 1 français ;
 Patrice Fabre (1965-), pilote de rallye français ;
 Paul Robert Marie Fabre (1915-2009), chef d'entreprise français ;
  ;
 Pierre-Antoine Fabre (1957-), historien des religions français ;
 Pierre-Jean Fabre (v. 1600-1658), médecin français ;
 Pons Fabre d'Uzès , troubadour ;
 Robert Fabre (1915-2006), homme politique français ;
 Robert-Félix Fabre (1920-2009), homme politique français ;
 Saturnin Fabre (1884-1961), acteur français ;
  ;
 Ulysse Fabre (1879-1946), homme politique français ;
 Valentin Fabre (1925-2022), architecte français ;
 Valérie Fabre (1966-), archère française ;
 Victorin Fabre (1785-1831), écrivain français ;
 Xavier Fabre (1950-), architecte français.

Toponyme 

 Saint-Édouard-de-Fabre, paroisse québécoise ;
 Fabre, circonscription électorale québécoise.

Œuvres 

 Monsieur Fabre, film français d’Henri Diamant-Berger (1951) ;
 Le Jeune Fabre, série télévisée de Cécile Aubry (1973) ;
 Le Moulin de monsieur Fabre, film algérien d’Ahmed Rachedi (1986).

Autres 
 Laboratoires Pierre Fabre, groupe pharmaceutique français
 Musée Fabre, musée de Montpellier
 Fabre, station du métro montréalais
 Savonnerie Marius Fabre, fabricant de savons de Marseille
 Ganterie Fabre, gantier

Références

Lien externe 
 

Patronyme français
Patronyme occitan